

Codici 
 ZH – codice vettore IATA di Shenzhen Airlines
 zh – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua cinese
 ZH – codice ISO 3166-2:CH del Canton Zurigo (Svizzera)
 ZH – codice ISO 3166-2:NL dell'Olanda Meridionale (Paesi Bassi)

Altro 
 zH – simbolo dello zeptohenry
 ZH – simbolo dello zettahenry
 ZH – targa automobilistica di Žiar nad Hronom (Slovacchia)